Купалищи — название населённых пунктов:

Россия 
 Купалищи — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Купалищи — деревня в Савинском районе Ивановской области.